Spork (bestek), eetgerei
 Spork (film), een Amerikaanse film uit 2011
 Sporkehout, plant uit de wegedoornfamilie

Plaatsen
 Spork (Bocholt), stadsdeel van de Duitse stad Bocholt (Noordrijn-Westfalen)
 Spork (Dörentrup), plaats in de Duitse gemeente Dörentrup (Noordrijn-Westfalen)
 Spork-Eichholz, stadsdeel van de Duitse stad Detmold (Noordrijn-Westfalen)

Personen
 Guido Spork, Duitse voetballer
 Peter Spork, Duits neurobioloog